Lions de Bordeaux peut faire référence à deux clubs bordelais :
 le Stade bordelais – ASPTT roller hockey, club de roller in line hockey dont l’équipe première porte ce nom depuis 2015,
 les Lions de Bordeaux, club de football américain.

Homonymie de clubs sportifs